Die Scottish Football League Division Two wurde 1927/28 zum 29. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 29. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1927/28 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Ayr United, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Third Lanark den Aufstieg in die Division One sicherte. Der FC Bathgate zog sich am Saisonende aus der Scottish Football League zurück.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1927/28 bei statto.com

Fußballsaison 1927/28
1927 28